Brzezie – nazwa wielu miejscowości oraz ich części w Polsce.

Znaczenie 
Nazwa pochodzi ze staropolszczyzny i oznacza brzezinę czyli mały las brzozowy. Pierwszy zachowany zapis nazwy Brzezie na określenie brzozowego lasu pochodzi z mieszanego polsko-łacińskiego tekstu z 1417 – Pratum (...) situm retro flumen Wyrzbicza in multicorticineto al. in brzesze. Jako nazwa miejscowości notowana była już wcześniej np. nazwa wsi Brzezie leżącej w powiecie gostyńskim zanotowana została już w 1287 roku. W Polsce istnieje wiele miejscowości noszących tę nazwę.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 36, w tym 16 podstawowych
 Brzezie – część miasta Opole
 Brzezie – część miasta Racibórz

Zobacz też 
 Brzezie k. Pomorska, Brzezie k. Sulechowa
 Brzezie – szczyt na Pogórzu Orlickim w Sudetach Środkowych
 Zbrzyź (obecnie Ukraina) – dawniej Brzezie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy miejscowości w Polsce